

Geografia 
 Italia
 Iola – frazione del comune di Montese, in provincia di Modena

 Stati Uniti d'America
 Iola – villaggio della contea di Clay, Illinois
 Iola – capoluogo della contea di Allen, Kansas
 Iola – CDP della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Iola – centro abitato della Contea di Grimes, Texas
 Iola – villaggio della contea di Waupaca, Wisconsin

Pagine correlate 
Jola